Gloria Saccani Jotti (1956-), une femme politique italienne
 Jean-Pierre Saccani, un journaliste français
 Rico Saccani (1952-), un chef d'orchestre italo-américain